Molekulska formula -{C5H9NO}- se može odnositi na:

 2-Piperidinon
 4-Piperidinon
 N-Metil-2-pirolidon